Чемпионат Люксембурга по футболу 1924/1925 — 15-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1924/1925
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1924 году
1925 год в Люксембурге